Homo kan syfta på:

 Homo (släkte) – ett släkte primater inom familjen människoapor, vetenskapliga beteckningen för släktet människor
 Homo si teć – ett maraton- och halvmaratonlopp i Rijeka i Kroatien
 HomO – en svensk statlig förvaltningsmyndighet mellan 1999 och 2009, se Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
 HOMO – en förkortning för Highest Occupied Molecular Orbital, en molekylorbital
 homo- – ett prefix inlånat från klassisk grekiska med betydelsen lika, se Lista över prefix i svenskan
 P3 Homo – ett tidigare radioprogram